Ljestvice i sudionici liga sedmog stupnja hrvatskog nogometnog prvenstva u sezoni 2018./19.

3. Zagrebačka liga  

 Izvori:  
 rsssf.com  
 Zagrebački NS, 3. Zagrebačka liga  
 Zagrebački NS, "Nogomet"

3. ŽNL Bjelovarsko-bilogorska

Jug 

 Izvori:  
 rsssf.com  
<ref name="bbz_nogomet">[http://nsbbz.hr/wp-content/uploads/2019/07/GLASILO-BROJ-19-23-prolje%C4%87e.pdf nsbbz.hr, "Nogomet" - službeno glasilo NS Bjelovarsko-bilogorske županije, str. 4], izdano 19. srpnja 2019., preuzeto 26. kolovoza 2019.</ref> ŽNS Bjelovarsko-bilogorski, "Nogomet"''

Sjever 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Bjelovarsko-bilogorski, "Nogomet"

3. ŽNL Brodsko-posavska

Centar 

 Izvori:  
 rsssf.com

Istok 

 Izvori:  
 rsssf.com

Zapad 

 Izvori:  
 rsssf.com

3. ŽNL Istarska

Jug  

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Istarski, Bilten, br. 49 (2019.)  
 ŽNS Istarski, 3. ŽNL Jug

Sjever 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Istarski, Bilten, br. 49 (2019.)  
 ŽNS Istarski, 3. ŽNL Sjever

3. ŽNL Koprivničko-križevačka  

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Koprivničko-križevački, 3. ŽNL  
 ŽNS Koprivničko-križevački, Službeno glasilo

3. ŽNL Međimurska  

 Izvori:  
 rsssf.com

3. ŽNL Osječko-baranjska

NS Beli Manastir (Baranjska liga) 

 Izvori:  
 rsssf.com

NS Donji Miholjac 

 Izvori:  
 rsssf.com

NS Đakovo 

 Izvori:  
 rsssf.com

NS Našice 

 Izvori:  
 rsssf.com

NS Osijek 

 Izvori:  
 rsssf.com 
 nsosijek.hr

NS Valpovo 

 Izvori:  
 rsssf.com

3. ŽNL Požeško-slavonska 

 Izvori:  
 rsssf.com

3. ŽNL Sisačko-moslavačka

NS Kutina (Moslavačka liga) 

 Izvori:  
 rsssf.com

NS Novska 

 Izvori:  
 rsssf.com

NS Sisak 

 Izvori:  
 rsssf.com

3. ŽNL Virovitičko-podravska

Istok 

 Izvori:  
 rsssf.com  
<ref> [https://www.znsvpz.hr/bilteni.asp?ID=4 znsvpz.hr, Bilteni - III. ŽNL Istok (Virovitičko-podravska)], pristupljeno 8. rujna 2019. </ref> ŽNS Virovitičko-podravski, Bilteni 3. ŽNL Istok  
 ŽNS Virovitičko-podravski, Bilten 3. ŽNL Istok 2018./19. – 14. kolo''

Zapad 

 Izvori:  
 rsssf.com  
<ref> [https://www.znsvpz.hr/bilteni.asp?ID=3 znsvpz.hr, Bilteni - III. ŽNL Zapad (Virovitičko-podravska)], pristupljeno 8. rujna 2019. </ref> ŽNS Virovitičko-podravski, Bilteni 3. ŽNL Zapad  
 ŽNS Virovitičko-podravski, Bilten 3. ŽNL Zapad 2018./19. – 18. kolo''

3. ŽNL Vukovarsko-srijemska

NS Vinkovci 

 Izvori:  
 rsssf.com

NS Vukovar 

 Izvori:  
 rsssf.com

Varaždinska županija

3. ŽNL Varaždin 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Varaždinski, 3. ŽNL Varaždin

Liga NS Ludbreg 

 Izvori:  
 rsssf.com  
 ŽNS Varaždinski, Liga NS Ludbreg

Unutrašnje poveznice 
 1. HNL 2018./19. 
 2. HNL 2018./19. 
 3. HNL 2018./19. 
 4. rang HNL-a 2018./19. 
 5. rang HNL-a 2018./19. 
 6. rang HNL-a 2018./19. 
 8. rang HNL-a 2018./19. 
 Hrvatski nogometni kup 2018./19.

Vanjske poveznice

Izvori 
 
 rsssf.com, Hrvatska 2018./19., 7. stupanj - 3. ŽNL 
  

2018-19 
 7